Александр Седельников:
* Седельников, Александр Андреевич (1914—1947) — полный кавалер ордена Славы.
 Седельников, Александр Дионисьевич (1888—1934) — русский/советский славист/медиевист, исследователь «Повести временных лет».